Manzanilla fina puede referirse a:
El nombre común de la planta Anthemis cotula.
El nombre común de la planta Artemisia granatensis.
El nombre común de la planta Chamaemelum nobile.
El nombre común de la planta Helichrysum stoechas.
El nombre común de la planta Matricaria recutita.
El nombre común de la planta Santolina rosmarinifolia.